Marabá – comune del Pará (Brasile)
Marabá Paulista – comune dello stato di San Paolo (Brasile)
Maraba – distretto del Ruanda
Maraba – cultivar di peperoncino della specie Capsicum chinense